Тарзус може да се отнася до:
 Тарс (), древен и модерен град в Турция
 Berdan (река), известна също като река Tarsus, течаща покрай град Тарс, Турция
 Тарзални кости (тарзус), част от скелета на крака при човека
 Тарзус (клепачи), част от клепачите на очите
 Тарзус, крайният сегмент, изграждащ крайниците на членестоногите
 Tarsus (кораб) (1948 – 1960), турски морски кораб
 Tarsus (колеж), американски частен колеж в град Тарс, Турция